Mike Newell peut faire référence à :

 Mike Newell (né en 1942), réalisateur et producteur ;
  (né en 1951), entraîneur de basket-ball universitaire américain ;
  (né en 1965), entraîneur de football et ancien joueur.